Melchior Lotter ist der Name folgender Personen:

* Melchior Lotter der Ältere  (1470–1549), deutscher Buchdrucker und Verleger
 Melchior Lotter der Jüngere (~1490–~1542), deutscher Buchdrucker